Бадя́риха () — река в Якутии, правый приток Индигирки.

Общие сведения 
Длина — 545 км, площадь бассейна — 12 200 км². Берёт начало на северо-восточных склонах Момского хребта. Течёт по Абыйской низменности, окаймляя с запада Алазейское плоскогорье. В верхнем течении имеет горный характер, ниже — равнинный. В нижнем течении река чрезвычайно извилиста, в пойме много озёр-стариц. Кроме стариц, в бассейне реки много других мелких озёр. Питание главным образом снеговое и дождевое. Главные притоки: Огороха (Гороха), Орто-Тирехтях, Анты.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ленский
 Речной бассейн — Индигирка
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — Индигирка от впадения реки Момы до водомерного поста Белая Гора

Примечания

Литература 
 

Притоки Индигирки
Реки Якутии
Реки Абыйского улуса
Реки Момского района